Бле (Blaye, Blay) — многозначный термин

 Бле (Кальвадос) — коммуна во Франции, департамент Кальвадос.
 Бле (Шер) — коммуна во Франции, департамент Шер.
 Бле (округ) — округ (Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Аквитания (историческая область Франции).
 Бле — административный центр округа Бле во французском департаменте Жиронда.

Фамилия 
 Бле, Изабель (род. 1975) — квебекская актриса кино и певица.
 Бле, Мари-Клер (1939—2021) — франкоканадская писательница.
 Ютен-Бле, Катрин — наследница Пабло Пикассо.